Analyse structurale  peut désigner :
 en géostatistique, l'étude du variogramme ;
 en géologie, l'étude de la structure d'un système géologique ;
 en linguistique, l'étude des structures des différentes langues ;
 en ethnologie et en anthropologie, une méthode holiste d'étude des faits de société introduite par Claude Lévi-Strauss à partir des années 1950 (voir anthropologie structurale.